Junior-VM i håndbold 1995 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 Junior-VM i håndbold 1995 (mænd)
 Junior-VM i håndbold 1995 (kvinder)